Achen ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Achen, Gemeinde in Lothringen, Frankreich
Gemeindeteile:
 Achen (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Achen (Isny im Allgäu), Ortsteil der Gemeinde Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Achen (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Achen (Schonstett), Ortsteil der Gemeinde Schonstett, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Achen (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Gewässer:
 Tiroler Achen, Name des bayerischen Teils des in Österreich Großache genannten Flusses, dort abschnittsweise auch Jochberger Ache, Kitzbüheler Ache, Kössener Ache, südlicher Zufluss des über die Alz entwässernden Chiemsees bei Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hopfensee-Achen, linker Zufluss der Füssener Achen (zum Lech) nach Durchlaufen des Hopfensees im Stadtgebiet von Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Achen (Inn) – zwei Zuflüsse des Inns im Landkreis Rosenheim, Bayern; flussabwärts:
 Achen oder Steinbach (Inn),  rechter Zufluss bei Nußdorf am Inn
 Rohrdorfer Achen, rechter Zufluss in Rosenheim
 Füssener Achen, linker Zufluss des Lechs im Forggensee bei Achmühle, Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Achen (Rohrdorfer Achen), linker Zufluss der Rohrdorfer Achen bei Achenmühle, Gemeinde Rohrdorf (am Inn), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Götzinger Achen, linker Zufluss der Salzach bei Tittmoning und Abfluss des Waginger Sees bei Petting, beide Landkreis Traunstein, Bayern
 Antworter Achen, östlicher Zufluss des Simssees bei See, Markt Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
  Thalkirchner Achen, südöstlicher Zufluss des Simssees bei See, Markt Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steinacher Achen, linker Zufluss der Vils bei Steinach, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Achen ist der Familienname folgender Personen
 Christopher Achen (* 1946), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Aachen (Begriffsklärung)
 Ache (Begriffsklärung)